De Grand Prix-wegrace van Rio de Janeiro 2000 was de veertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2000. De race werd verreden op 7 oktober 2000 op het Circuit van Jacarepagua in Rio de Janeiro, Brazilië.

Kenny Roberts jr. werd gekroond tot 500 cc met een zesde plaats in de race, wat genoeg was om zijn winnende concurrent Valentino Rossi voor te blijven. Samen met zijn vader Kenny Roberts sr. vormt hij hiermee het eerste vader-zoonduo die de 500 cc-titel won, senior werd al kampioen in 1978, 1979 en 1980.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2000
Rio de Janeiro